Ротенштейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ротенштейн, Симон (ок. 1890 — ?) — немецкий шахматист еврейского происхождения, мастер.
 Ротенштейн, Уильям (1872—1945) — британский художник, гравёр и искусствовед.